El término Bavaria hace referencia, en esta enciclopedia:

Lugares
 a Baviera (también Bavaria, que es el equivalente en latín y en inglés del original alemán Bayern), estado federado en el sudeste de Alemania;
 a Bavaria, nombre de una colosal estatua alegórica en el Theresienwiese de Múnich;
 a New Bavaria (Ohio), localidad estadounidense;
 (301) Bavaria, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides;

Alimentación
 Cervecería Bavaria S.A., compañía cervecera colombiana.
 Bavaria (cerveza), producto comercial de Bavaria al principio de su historia
 Bavaria Blu, queso alemán

Además
 Bavaria Solarpark, central solar fotovoltaica de 20 MW ubicada en Alemania
 Bavaria (estatua), figura alegórica femenina que simboliza a Baviera.
 Bavaria Film, una de las mayores productoras cinematográficas de Europa.